Мёрнер:
 Мёрнер, Карл Карлссон (1755—1821) — шведский фельдмаршал.
 Мёрнер, Карл Отто (1781—1868) — шведский дипломат.
 Мёрнер, Уильям (род. 1953) — американский учёный-химик.